La Thaïlande est divisée en 76 provinces (thaï : จังหวัด, changwat), réparties en cinq groupes.

Généralités 
Le nom de la province est identique à celui de la ville capitale, qui est parfois précédé de « Muang » ou Mueang, c'est-à-dire « cité », pour éviter la confusion avec la province. Excepté Songkhla, la capitale est également la plus grande ville dans la province.

Bangkok, province la plus peuplée, est aussi celle qui a la densité de population la plus élevée. La plus grande province par sa superficie est Nakhon Ratchasima, la plus petite Samut Songkhram. Mae Hong Son a la plus basse densité de population, Ranong la plus petite population (selon le recensement de 2000).

Chaque province est administrée par un gouverneur nommé par le ministre de l'Intérieur. La seule exception est Bangkok, la capitale, où le gouverneur est élu.

La Thaïlande est subdivisée en 796 circonscriptions (amphoe) et 80 circonscriptions mineures (king amphoe). Les 50 circonscriptions de Bangkok s'appellent khet (เขต), mais même dans les documents officiels ils sont parfois désignés comme amphoe. Le nombre d'amphoe diffère d'une province à l'autre et varie de 3 dans les plus petites provinces aux 50 circonscriptions urbaines de Bangkok.

Liste

Par région 
La liste suivante donne les provinces, regroupées par région. Le numéro fait référence à la carte ci-contre. Entre parenthèses figure le nom de chaque province en thaï.

 Région Nord :
Chiang Mai (เชียงใหม่)
Chiang Rai (เชียงราย)
Kamphaeng Phet (กำแพงเพชร)
Lampang (ลำปาง)
Lamphun (ลำพูน)
Mae Hong Son (แม่ฮ่องสอน)
Nakhon Sawan (นครสวรรค์)
Nan (น่าน)
Phayao (พะเยา)
Phetchabun (เพชรบูรณ์)
Phichit (พิจิตร)
Phitsanulok (พิษณุโลก)
Phrae (แพร่)
Sukhothai (สุโขทัย)
Tak (ตาก)
Uthai Thani (อุทัยธานี)
Uttaradit (อุตรดิตถ์)

 Région Nord-Est (Isan) :
Amnat Charoen (อำนาจเจริญ)
Buriram (บุรีรัมย์)
Chaiyaphum (ชัยภูมิ)
Kalasin (กาฬสินธุ์)
Khon Kaen (ขอนแก่น)
Loei (เลย)
Maha Sarakham (มหาสารคาม)
Mukdahan (มุกดาหาร)
Nakhon Phanom (นครพนม)
Nakhon Ratchasima (นครราชสีมา)
Nong Bua Lamphu (หนองบัวลำภู)
Nong Khai (หนองคาย)
Roi Et (ร้อยเอ็ด)
Sakhon Nakhon (สกลนคร)
Si Saket (ศรีสะเกษ)
Surin (สุรินทร์)
Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี)
Udon Thani (อุดรธานี)
Yasothon (ยโสธร)
Bueng Kan (บึงกาฬ)

 Région Centre :
Ang Thong (อ่างทอง)
Ayutthaya (พระนครศรีอยุธยา)
Bangkok (กรุงเทพ ฯ)
Chainat (ชัยนาท)
Kanchanaburi (กาญจนบุรี)
Lopburi (ลพบุรี)
Nakhon Nayok (นครนายก)
Nakhon Pathom (นครปฐม)
Nonthaburi (นนทบุรี)
Pathum Thani (ปทุมธานี)
Phetchaburi (เพชรบุรี)
Prachuap Khiri Khan (ประจวบคีรีขันธ์)
Ratchaburi (ราชบุรี)
Samut Prakan (สมุทรปราการ)
Samut Sakhon (สมุทรสาคร)
Samut Songkhram (สมุทรสงคราม)
Saraburi (สระบุรี)
Singburi (สิงห์บุรี)
Suphanburi (สุพรรณบุรี)

 Région Est :
Chachoengsao (ฉะเชิงเทรา)
Chanthaburi (จันทบุรี)
Chonburi (ชลบุรี)
Prachinburi (ปราจีนบุรี)
Rayong (ระยอง)
Sa Kaeo (สระแก้ว)
Trat (ตราด)

 Région Sud :
Chumphon (ชุมพร)
Krabi (กระบี่)
Nakhon Si Thammarat (นครศรีธรรมราช)
Narathiwat (นราธิวาส)
Pattani (ปัตตานี)
Phang Nga (พังงา)
Phatthalung (พัทลุง)
Phuket (ภูเก็ต)
Ranong (ระนอง)
Satun (สตูล)
Songkhla (สงขลา)
Surat Thani (สุราษฎร์ธานี)
Trang (ตรัง)
Yala (ยะลา)

Classement

Voir aussi 
 Liste des gouverneurs des provinces thaïlandaises
 Thaïlande
 Amphoe

Provinces